Créé en 1975, Châteaux & Hôtels Collection est un groupe français opérant dans l'hôtellerie et la restauration, en France et en Europe et formé par trois entreprises : Les Collectionneurs, (chaine d'hôtellerie et de restauration réunissant 585 adresses dans 16 pays d'Europe) ;  Cadhi (centrale d'achats réunissant  et hôtels en France) ; JobHospitality (plateforme de recrutement pour les hôteliers et les restaurateurs).

Présidé par Alain Ducasse depuis 1999, le groupe appartient à Xavier Alberti, entrepreneur français, qui l'a repris au Groupe Ducasse Paris en 2018.

Historique 
 1975 - Naissance de l’association « Châteaux & Hôtels Indépendants », regroupement d’hôteliers qui ne se reconnaissent pas dans la fusion des chaînes Relais de Campagne, Relais Gourmands et Châteaux-Hôtels.
 1998 - Rachat de « Châteaux & Hôtels Indépendants » par Alain Ducasse et Laurent Plantier. L’enseigne regroupe alors 474 adhérents et se nomme dorénavant « Châteaux et Hôtels de France ».
 2000 - Mise en œuvre d’une charte qualité exigeante.
 2002 - Ouverture du bureau de représentation au Japon, qui permet en 2004 le lancement d’un guide et d’un site Internet spécifiques.
 2005 - Édition du premier Carnet Gourmand, guide destiné aux amoureux de la table.
 2007 - La marque sélectionne son premier établissement italien. 
 2008 - Châteaux & Hôtels de France devient Châteaux & Hôtels Collection avec une nouvelle identité visuelle.
 Oct. 2008 - Châteaux & Hôtels Collection est reconnu par le Ministère délégué au Tourisme. La marque est habilitée à décerner à ses établissements le label Qualité Tourisme.
 Mai 2011 - Fusion avec Exclusive Hotels réseau leader sur le marché des « boutique-hôtels » urbains en Europe.
 Avril 2012 - Lancement du consumer magazine CHC Le Mag. 
 Sept. 2012 - Lancement de Signatures, beau livre réunissant les plus belles adresses de Châteaux & Hôtels Collection.
 Avril 2013 - Lancement du nouveau site chateauxhotels.com.
 Sept. 2013 - Ouverture d’un bureau de représentation à Milan.
 2014 - Ouverture du capital de Châteaux & Hôtels Collection à ses membres.
 2016 - Châteaux & Hôtels Collection scelle une alliance stratégique avec le réseau d'hôtels allemands Romantik Hotels & Restaurants.
 2016 - Châteaux & Hôtels Collection signe le premier partenariat mondial entre un réseau hôtelier et Airbnb.’
 2017 - Le lundi 13 novembre, lors de leur Convention annuelle, Alain Ducasse et Xavier Alberti annoncent que Châteaux & Hôtels Collection change de nom pour devenir les Collectionneurs, la première communauté qui réunit restaurateurs, hôteliers et voyageurs.
2018 - Le lundi 18 juin, Ducasse Paris groupe du célèbre chef étoilé annonce un projet de cession du groupe les Collectionneurs à XA Holding, société d'investissement contrôlée par Xavier Alberti. L'opération de changement de contrôle est réalisée le 25 juillet par le rachat de 70% des actions par Xavier Alberti. Alain Ducasse reste actionnaire de référence avec 25% des actions. Les 5% restant sont aux mains des adhérents de la marque.
2019 - Xavier Alberti et Alain Ducasse confient la Direction Générale du Groupe à Carole Pourchet.

Liens externes

Notes et références 

Châteaux et Hôtels Collection
Groupe hôtelier
Entreprise fondée en 1975
Entreprise ayant son siège à Issy-les-Moulineaux